Povratna informacija (angl. feedback) se lahko nanaša na pojem:
 povratna zanka v kibernetiki
 povratna informacija v organizaciji